Vrije val (natuurkunde), een toestand waarin op een lichaam geen enkele kracht wordt uitgeoefend, behalve de zwaartekracht.
Vrije val (attractie), een bepaald attractietype.
Vrije val (film), een korte film uit 2010.
Men spreekt ook wel van vrije val als de koers van een aandeel (of ander fonds) lang achtereen daalt.